Ли Лин (, р.6 июля 1989) — китайская легкоатлетка, чемпионка Азии и Азиатских игр.

Биография 
Родилась в 1989 году в Пуяне провинции Хэнань. В 2008 году приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, но существенных результатов не добилась. В 2009 году стала золотой медалисткой Азиатских игр в помещениях и серебряной призёркой Восточноазиатских игр. В 2010 году завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В 2011 году заняла 2-е место на чемпионате Азии. В 2012 году завоевала золотую медаль чемпионата Азии по лёгкой атлетике в помещениях, но на Олимпийских играх в Лондоне стала лишь 30-й. В 2013 году выиграла чемпионат Азии. В 2014 году завоевала золотую медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 

Легкоатлеты Китая
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года